De Markelose buurten Elsen en Herike zijn nauw met elkaar verweven. De beide buurten kunnen tegenwoordig als één buurt worden gezien.

Daltonschool Elserike 
De basisschool staat nog net in de buurtschap Elsen. Op deze school wordt lesgegeven volgens het Dalton-principe. Hierbij wordt zelfstandig werken aangemoedigd. Van de school staat sinds 1990 een dependance aan de andere kant van de weg op het terrein van AZC Klompjan. Hier wordt lesgegeven aan de kinderen op het terrein van het Asielzoekerscentrum.

Asielzoekerscentrum Klompjan 
Op het terrein van voormalige camping Klompjan is sinds 1991 het gelijknamige asielzoekerscentrum gelegen.

Buurtvereniging Herike-Elsen 
Begin jaren tachtig is de buurtvereniging opgericht. Dit moest de twee buurten dichter bij elkaar brengen en dat is ook gelukt. Jaren daarvoor was het nog zo dat de jongens uit Elsen, de jongens uit Herike terugbrachten naar hun eigen buurt. (De school staat op Elsens grondgebied.) Er heerste toen nog rivaliteit tussen beide buurten. Sinds de komst van de buurtvereniging is dat niet meer zo. De vereniging organiseert jaarlijks vele activiteiten voor jong en oud. Voor de kinderen in de laatste klassen van de basisschool is er een jeugdclub waarbij één vrijdag in de maand iets leuks wordt gedaan voor hen (bowlen, bioscoop et cetera).

Externe links
 OBS Elserike
 Buurtvereniging Herike-Elsen

Hof van Twente